Digital Fashion Agency – agencja marketingowa specjalizująca się w rozwoju e-commerce marek z branży fashion & beauty na rynku polskim oraz rynkach zagranicznych. Marka Digital Fashion jest własnością Kyst sp. z o.o. – siostrzanej spółki EEngine.pl sp. z o.o.

Partnerstwa 
Od lipca 2022 roku Digital Fashion Agency jest oficjalnym partnerem serwisu InfluencerMarketing.org.pl. W sierpniu 2022 roku agencja dołączyła także do grona partnerów serwisu Zaufane.pl.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona Digital Fashion Agency
Agencje reklamowe